Naoshima bezeichnet:
 Naoshima (Insel), die Hauptinsel der Naoshima-Inseln, eine Inselgruppe in der Seto-Inlandsee und deren Hauptinsel
 Naoshima (Kagawa), eine diese Inseln umfassende Gemeinde in der japanischen Präfektur Kagawa

Naoshima ist der Familienname folgender Personen:
 Masayuki Naoshima (* 1945), japanischer Politiker